Чжуан Цзяжун і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Треті сіяні Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, перемігши у фіналі пару Катерина Бондаренко і Ліга Декмеєре з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 

  Бетані Маттек-Сендс /  Меган Шонессі (чвертьфінал, знялись через участь Маттек-Сендс у фіналі одиночного розряду)
  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (1-ше коло)
  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (чемпіонки) 
  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Парний розряд 2011